Hichens est un patronyme porté notamment par :

  (1913-1989), diplomate suédois ;
  (1948-), écrivain suédois; 
 Robert Hichens (1882-1940), marin britannique ;
  (1909-1943), militaire britannique ;
 Robert Smythe Hichens (1864-1950), journaliste et écrivain britannique.

Homonymie de patronyme